Fayu puede hacer referencia a:
 Fayu (pueblo), grupo étnico de la provincia de Papúa, en el oeste de Nueva Guinea, Indonesia.
 Fayu (idioma) o Sehudate, idioma de la Llanura de los lagos hablado por 1.400 personas en la provincia de Papúa, Indonesia.
 Fayu Oriental, isla en el municipio de Nomwin, estado de Chuuk, Estados Federados de Micronesia.
 Monte Fayu, monte submarino emergente en el municipio de Nomwin, estado de Chuuk, Estados Federados de Micronesia.
 Fayu Occidental, atolón en el municipio de Satawal, estado de Yap, Estados Federados de Micronesia.
 Fayu Occidental (isla), isla del atolón Fayu Occidental, en el municipio de Satawal, estado de Yap, Estados Federados de Micronesia.
 Fayu Occidental (arrecife), barrera de coral en el atolón Fayu Occidental, en el municipio de Satawal, estado de Yap, Estados Federados de Micronesia.
 Fayu Occidental (lago), lago del atolón Fayu Occidental, en el municipio de Satawal, estado de Yap, Estados Federados de Micronesia.
 Fayu al 'Atshan, colina en el estado de Kordofán del Sur, Sudán.
 Templo Fayu o Templo de Piedra, uno de los tres principales templos del Monte Putuo, Zhejiang, China.